Кошиц — славянская фамилия. Известные носители:
 Кошиц, Александр Антонович (1875—1944) — российский украинский хоровой дирижёр, композитор, фольклорист и педагог.
 Кошиц, Дмитрий Александрович (1902—1943) — советский планерист-рекордсмен, лётчик-испытатель 2-го класса, подполковник, участник Гражданской, Советско-Финской и Великой Отечественной войн.
 Кошиц, Марина Александровна (1912—2001) — оперная певица и актриса из США, дочь Нины Кошиц.

Составные фамилии

Примечания